Liste der Monuments historiques in Fleury steht für: 

 Liste der Monuments historiques in Fleury-Mérogis
 Liste der Monuments historiques in Fleury-devant-Douaumont
 Liste der Monuments historiques in Fleury-en-Bière
 Liste der Monuments historiques in Fleury (Moselle)
 Liste der Monuments historiques in Fleury (Oise)